Петрогра́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Петроградская улица — улица в Волгограде.
 Петроградская улица — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Петроградская улица — улица в Ивангороде Ленинградской области.
 Петроградская улица — улица в Краснодаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Петроградская улица — улица на Крестовском острове.
 Петроградская улица — прежнее (1915—1924) название Ленинградской улицы в Кронштадте.

Украина 
 Петроградская улица — улица в Кривом Роге.

См. также 
 Петроградская набережная
 Петроградская (значения)
 Петроградский остров
 Петербургская улица
 Ленинградская улица